Newport může být:

 Newport – město ve Walesu
 Newport (Pembrokeshire) – město ve Walesu
 Newport (Arkansas) – město v Arkansasu
 Newport (Delaware) – město v Delaware
 Newport (Indiana) – město v Indianě
 Newport (Kentucky) – město v Kentucky
 Newport (Maine) – město v Maine
 Newport (Minnesota) – město v Minnesotě
 Newport (Nebraska) – vesnice v Nebrasce
 Newport (New Hampshire) – město v New Hampshire
 Newport (New York) – město v New Yorku
 Newport (Severní Karolína) – město v Severní Karolíně
 Newport (Oregon) – město v Oregonu
 Newport (Pensylvánie) – město v Pensylvánii
 Newport (Rhode Island) – město na Rhode Islandu
 Newport (Tennessee) – město v Tennessee
 Newport (Vermont) – město ve Vermontu
 Newport (Washington) – město ve Washingtonu
 Newport (Wisconsin) – město ve Wisconsinu
 Newport (Essex) – vesnice v Essexu
 Newport (Isle of Wight) – město na ostrově Isle of Wight
 Newport (Shropshire) – město v Shropshire
 Newport County – více významů (rozcestník)